Louis Comte ist der Name folgender Personen:

* Louis Le Comte (1655–1728), französischer Jesuit, Astronom, Geograf und China-Missionar
 Louis Comte (Mediziner) (1870–1959), Schweizer Rechtsmediziner und Rektor der Universität Freiburg
 Louis Christin Emmanuel Apollinaire  (1788–1859), französischer Zauberkünstler